Berthold von Schwarzenburg ist der Name folgender Personen:
* Berthold I. von Schwarzenburg († vor 1104), Graf von Schwarzenburg
 Berthold II. von Schwarzenburg bei Rötz (vor 1122–1147/48), bayerischer Adliger